Та́йцы может означать:

 Тайцы — народ, коренное население Таиланда.
 Топонимы
 Тайцы — посёлок городского типа в Гатчинском районе Ленинградской области, административный центр Таицкого городского поселения.
 Тайцы — станция Октябрьской железной дороги в этом посёлке.
 Большие Тайцы — деревня в Гатчинском районе Ленинградской области.
 Малые Тайцы — деревня в Гатчинском районе Ленинградской области.